Club Deportivo Iruña: squadra di calcio maschile
Club Deportivo Iruña: squadra di pallavolo femminile